Ангтхонг:

 Ангтхонг — провинция в центральной части Таиланда.
 Ангтхонг — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.
 Ангтхонг (национальный парк) — национальный морской парк в Таиланде.